Lauchlan ist der Familienname folgender Personen:

 Iain Lauchlan, schottischer  Produzent, Schauspieler, Drehbuchautor, Dramatiker  und Regisseur
 Hans Lauchlan von Guenther (1864–1934), preußischer Verwaltungsbeamter
 Sir Lachlan Maclean, 1st Baronet of Morvern (* um 1600; † 1649)
 Lauchlan Maclean, 2nd Laird of Brolas (1650–1687) 
 Lauchlan MacLean Watt (1867–1957), schottischer Geistlicher und Literat